O Floda BoIF é um clube de futebol da Suécia, da cidade de Lerum.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol da Suécia
Clubes de futebol fundados em 1935
Fundações na Suécia em 1935